Draganovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Драгановци) :
Draganovtsi, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Draganovtsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.